Файзабад, или Файзобод— название населённых пунктов и административно-территориальных единиц в Азии:

 Файзабад — город в Афганистане, административный центр провинции Бадахшан.
 Файзабад — район в провинции Бадахшан, Афганистан.
 Файзабад — город в штате Уттар-Прадеш, Индия.
 Файзабад — округ в штате Уттар-Прадеш.
 Файзабад — уезд в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

Таджикистан 
 Файзабад — посёлок городского типа, административный центр Файзабадского района.
 Файзабадский район — район республиканского подчинения в Таджикистане.
Файзобод — село в Раштском районе.
Файзобод — село в Шахринавском районе.
Файзобод — село в районе Джоми.
Файзобод — село в Балджуванском районе.

См. также 
 Файзабад Ханака — ханака в Бухаре